Hauke Haien steht für:

 Hauke Haien, Hauptfigur der Novelle Der Schimmelreiter von Theodor Storm
 Hauke Haien (Schiff), Fähr- und Ausflugsschiff

Siehe auch:
 Hauke-Haien-Koog, Koog in Nordfriesland